Kévin Hecquefeuille, född 20 november 1984 i Amiens, är en före detta fransk professionell ishockeyspelare som bl.a. spelade för den franska klubben Scorpions de Mulhouse i högsta franskan ligan: Ligue Magnus. Hecquefeuille har spelat 77 matcher för det franska hockeylandslaget.

Klubbkarriär

Källor

Externa länkar 

Franska ishockeyspelare
Födda 1984
Levande personer
Män
Personer från Amiens
Spelare i Brûleurs de Loups
Spelare i EHC Kloten
Spelare i Genève-Servette HC
Spelare i Gothiques d'Amiens
Spelare i HC La Chaux-de-Fonds
Spelare i IK Pantern
Spelare i Karlskrona HK
Spelare i Kölner Haie
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i SCL Tigers
Spelare i Scorpions de Mulhouse